Sammlung steht für:
 Sammlung, die Tätigkeit oder das Ergebnis des Sammelns
 Schriftenreihe im Buchhandel
 Sammlung (Werktyp), Zusammenstellung von mehreren Einzelwerken eines Autors
 Anthologie, Auswahl von Texten verschiedener Autoren
 Archivische Sammlung, zusammengehöriges Archivgut
 Geistige Sammlung; siehe Meditation

Die Sammlung steht für:
 Die Sammlung, deutsche Literaturzeitschrift (1933–1935)
 Die Sammlung (Pädagogik), Zeitschrift für Kultur und Erziehung (1945–1960) 
 Kirchliche Sammlung um Bibel und Bekenntnis, kirchliches Netzwerk 

Siehe auch:
 Fundus (Sammlung)